In the Name of the Law – cortometraggio del 1916 diretto da Eugene Nowland
In the Name of the Law – film del 1922 diretto da Emory Johnson